

Persone
Alessandro Terracini – matematico italiano
Benvenuto Aronne Terracini – linguista italiano
Enrico Terracini – scrittore e poeta italiano
Lore Terracini – critica letteraria e ispanista italiana, figlia di Alessandro
Roberto Terracini – scultore italiano
Umberto Elia Terracini – uomo politico italiano, fondatore e dirigente del Partito Comunista Italiano

Altro
Sara Terracini – personaggio letterario nato dalla penna di Marco Buticchi